El nombre Álvaro Obregón puede referirse:

 Al general mexicano y Presidente de la república Álvaro Obregón.
 Al político mexicano y gobernador de Sonora 1955-1961 Álvaro Obregón Tapia, hijo del anterior.
 A la delegación de la Ciudad de México Álvaro Obregón.
 Al municipio de Álvaro Obregón en el estado mexicano de Michoacán.
 A la localidad Álvaro Obregón del municipio de Álvaro Obregón, Michoacán.
 A la localidad Álvaro Obregón del municipio de Caborca, Sonora.
 A la localidad Álvaro Obregón del municipio de Huatabampo, Sonora.
 A la estación Álvaro Obregón del metro de la Ciudad de México.